

Persone 
 Massimo Mugnai – storico della filosofia e logico italiano
 Franco Mugnai – politico e avvocato italiano
 Stefano Mugnai – politico italiano

Geografia 
 Mugnai – frazione di Feltre

Pagine correlate 
 Mugnaio